Auslander ist der Familienname folgender Personen: 
 Joseph Auslander (1897–1965), US-amerikanischer Dichter
 Leora Auslander (* 1959), US-amerikanische Historikerin
 Louis Auslander (1928–1997), US-amerikanischer Mathematiker
 Maurice Auslander (1926–1994), US-amerikanischer Mathematiker 
 Shalom Auslander (* 1970), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Ausländer (Begriffsklärung)